La Regione occidentale è una regione dell'Uganda che ha come capoluogo Mbarara.

Suddivisioni
La regione è suddivisa in 19 distretti:

Altri progetti 

Occidentale